Мюнхенский симфонический звуковой оркестр () — немецкий музыкальный коллектив под управлением Бориса Йожича (), типичный представитель классического кроссовера.

На традиционных классических инструментах в коллективе играют музыканты Мюнхенского филармонического оркестра. Также в состав оркестра включены электрогитары, синтезаторы и ударные.

Оркестр добился своего первого крупного успеха в 1988 году, с выходом диска «The Sensation of Sound: Pop Goes Classic».

Ссылки 
 Дискография

Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы по алфавиту